Gino Lizzero (1917-2007) – militare e partigiano italiano
 Mario Lizzero (1913-1994) – politico, partigiano e antifascista italiano